De Klep Alt is een Nederlands bier van het type altbier, dat wordt gebrouwen bij Brouwerij De Fontein voor brouwerijhuurder café De Klep.

Het bier wordt omschreven als moutig, iets gebrand, en met een dieprood-bruine kleur.

Zie ook 
 Stadsbrouwerij De Klep
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Website van de stadsbrouwerij
 Untappd

Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo